Aígina kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Egina, ö, Attika, Nomós Attikís, 
 Aegina (kommunhuvudort i Grekland), Attika, Nomós Piraiós, 

Robotskapade Greklandförgreningar